Ranby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Ranby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire